

Patronyme 

 Arkadiusz Gołaś (1981-2005), un joueur de volley-ball polonais ;
 Ferre Gola (1976-), un auteur-compositeur-interprète et danseur congolais ;
 Loyiso Gola (1983-), humoriste de stand-up sud-africain ;
 Raymond Gola (1939-2006), un médecin français ;
 Tom Gola (1933-2014), joueur américain de basket-ball ;

Toponyme

District de Gola Konneh ;

Gola, un village et une municipalité du Comitat de Koprivnica-Križevci ;

Gola, un comité de développement villageois ;

Gola, ancien nom de

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Gola, village du powiat de Dzierżoniów ;
 Gola, village du powiat de Lubin ;
 Gola, village du powiat de Trzebnica ;

dans la voïvodie de Łódź
 Gola, village ;

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Gola, village du powiat de Gostyń ;
 Gola, village du powiat de Grodzisk Wielkopolski ;
 Gola, village du powiat de Jarocin ;
 Gola, village du powiat de Kępno ;

dans la voïvodie de Lubusz
 Gola, village du powiat de Krosno Odrzańskie ;
 Gola, village de la gmina de Sława ;
 Gola, village de la gmina de Szlichtyngowa ;

dans la voïvodie d'Opole
 Gola, village du powiat de Namysłów ;
 Gola, village du powiat d'Olesno.

Autres 
 les Gola, un peuple du Libéria ;
 le gola, une langue du Libéria parlée par le peuple du même nom.
 Château de Gola, un château renaissance du village de Gola Dzierżoniowska ;
 Grand Orient latino-américain ;
 Gola, une entreprise du Royaume-Uni.